Het FIM Wereldkampioenschap Superbikes 2009 was het 22e seizoen van het Wereldkampioenschap Superbikes en telde 14 wedstrijden. Elk evenement bestond uit twee races. Het seizoen startte werd op 1 maart 2009 op het Phillip Island Grand Prix Circuit in Australië. De laatste wedstrijd werd op 25 oktober 2009 op het Autódromo Internacional do Algarve in Portugal verreden.

Kalender

Teams/Coureurs

WK-stand

Coureurs

Fabrikanten

Externe link 
 Officiële website